Beirne ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Beirne (1771–1845), US-amerikanischer Politiker
 Dan Beirne, kanadischer Filmschauspieler und Drehbuchautor
 Tadhg Beirne (* 1992), irischer Rugby-Union-Spieler

Beirne ist ein Ort in den Vereinigten Staaten:

 Beirne (Arkansas)